Tuimil puede referirse a:
Tuimil, barrio español de la parroquia de Viso, en el municipio de Redondela, provincia de Pontevedra, Galicia.
Tuimil (La Coruña), aldea española de la parroquia de Sequeiro, en el municipio de Valdoviño, provincia de La Coruña, Galicia.
Tuimil (Lugo), parroquia y aldea española del municipio de Bóveda, provincia de Lugo, Galicia.